Inkigayo (; англійська назва: The Music Trend, раніше Popular Song) — південнокорейська музична програма, яку транслює телеканал SBS. Виходить у прямому етері щонеділі. У шоу представлені деякі з останніх і найпопулярніших артистів, які виступають на сцені. Трансляція відбувається з SBS Open Hall в Деунчхон-дон, Кансогу, Сеул.

Історія 
Inkigayo дебютувало як SBS Popular Song у 1991 році як шоу чартів, але було скасовано восени 1993 року, оскільки його замінили TV Gayo 20 (TV 가요20). Пізніше воно було відновлено у 1998 році з оригінальною назвою та форматом. У 2003 році формат чартів був видалений і замінений на Take 7, де представлені сім найпопулярніших виконавців тижня, а найпопулярніший виконавець отримує нагороду Mutizen Song.

Навесні 2007 року формат програми змінився із записаної трансляції на пряму, щоб підвищити рейтинги. Також була замінена англійська назва на The Music Trend. 2 листопада 2008 року був змінений час виходу програми з 15:20 на 16:10 у неділю після обіду, виходячи в ефір до телепередачі Good Sunday, також для підвищення рейтингів. Навесні 2010 року програму розширили до 70 хвилин, початок програми став щонеділі о 15:50.

10 липня 2012 року канал SBS оголосив про оновлення шоу, усунувши систему Take 7 та премію Mutizen Song, пояснивши це тим, що «ми вважаємо, що важливою є не система рейтингу, а найважливішим є визнання жанру K-Pop у всьому світі. Тому після довгого обговорення ми вирішили скасувати цю систему. За системою рейтингу насправді немає ніякого сенсу. Ми вирішили внести цю зміну, сподіваючись, що глядачі зможуть просто насолоджуватися музикою. У музичній індустрії є багато зірок K-Pop, які мають талант. Ми хотіли звільнитися від повторюваної системи, в якій артисти випускають нові пісні та виступають, тому ми плануємо переробити нашу систему, створивши концепцію більшої кількості спеціальних сцен. Щоб глядачі насолоджувалися музикою, у нас буде більше сцен для співпраці та багато іншого». Оновлене шоу без нагороди Take 7 та Mutizen Song вперше вийшло у етер 15 липня 2012 року.

3 березня 2013 року програма оголосила про відродження системи чартів з Inkigayo Chart. Новий чарт був створений у співпраці з Асоціацією музичної індустрії Кореї Gaon Chart і почав діяти з 17 березня 2013 року.

Ведучі

Сегменти

Супер новачок 
Щотижня на сцені в прямому етері виступав артист або гурт «новачок». Наприкінці місяця за результатами голосування на сайті Inkigayo був обраний «Супер новачок», який був представлений того місяця. Цей сегмент завершився наприкінці 2010 року.

2008
 Квітень — Peter (피터)
 Травень — Deb (뎁)
 Червень — NAVI
 Липень — H7
 Серпень — TGUS
 Вересень — 2AM
 Жовтень — Symmetry
 Листопад — IU
 Грудень — XING

2009
 Січень — ZY
 Лютий — Achtung (악퉁)
 Березень — Maydoni (메이다니)
 Квітень — JUMPER
 Травень — AJ
 Червень — Answer
 Липень — SOOLj (술제이)
 Серпень — 4Minute
 Вересень — Supreme Team
 Жовтень — B2Y
 Литопад — SHU-I
 Грудень — BEAST

2010
 Січень — Jung Suk (정석)
 Лютий — Shaun L (션엘)
 Березень — MIJI (미지)
 Червень — Kim Yeo-hee (김여희)
 Липень — Ari (아리)
 Серпень — Teen Top
 Вересень — Go Eun (고은)
 Жовтень — Bohemian (보헤미안)
 Листопад — Bebe Mignon (베베미뇽)
 Грудень — One Way

Digital Music Charts 
Раніше відомий як Mobile Ranking, Digital Music Charts враховує популярність пісень через завантаження на мобільні телефони, а також завантаження на музичних сайтах. Щотижня в ньому представлено п'ять рангів із спеціальним(ими) гостем(ами) для проведення сегменту. Цей сегмент був виключений у середині 2009 року.

Тематичні пісні 
Протягом кожного епізоду різні виконавці представляли в пісні на задану тему, що підвищували обізнаність щодо певних тем або проблем. Зокрема підіймалися теми як: безпечне водіння, вживання молока, цифрове піратство та різноманітні місцеві заходи.

Take 7

Списки переможців за роками

1998 

Лютий
 1998.02.01 – Turbo – 회상 (December)
 1998.02.08 – Turbo – 회상 (December)
 1998.02.15 – Turbo – 회상 (December)
 1998.02.22 – S.E.S. – I'm Your Girl

Березень
 1998.03.01 – S.E.S. – I'm Your Girl
 1998.03.08 – Пак Чин Йон – Honey
 1998.03.15 – Пак Чин Йон – Honey
 1998.03.22 – Сін Син Хун – 지킬수 없는 약속 (A Promise I Can't Follow)
 1998.03.29 – Сін Син Хун – 지킬수 없는 약속 (A Promise I Can't Follow)

Квітень
 1998.04.05 – Сін Син Хун – 지킬수 없는 약속 (A Promise I Can't Follow)
 1998.04.12 – S.E.S. – Oh, My Love
 1998.04.19 – Cool – 애상 (Sorrow)
 1998.04.26 – Cool – 애상 (Sorrow)

Травень
 1998.05.03 – Cool – 애상 (Sorrow)
 1998.05.10 – Cool – 애상 (Sorrow)
 1998.05.17 –  – 별이 되어 (Be A Star)
 1998.05.24 – {нп|Ім Чан Чон|Ім Чан Чон|en|Im Chang-jung}} – 별이 되어 (Be A Star)
 1998.05.31 – Шоу не транслювалось

Червень
 1998.06.07 –  – 나나나 (Na Na Na)
 1998.06.14 –  – 나나나 (Na Na Na)
 1998.06.21 –  – 나나나 (Na Na Na)
 1998.06.28 –  – 나나나 (Na Na Na)

Липень
 1998.07.05 – Diva – 왜 불러 (Why Do U Call Me)
 1998.07.12 –  – 착한 사랑 (Sincere Love)
 1998.07.19 –  – 착한 사랑 (Sincere Love)
 1998.07.26 –  – 착한 사랑 (Sincere Love)

Серпень
 1998.08.02 –  – 착한 사랑 (Sincere Love)
 1998.08.09 – Kim Hyun-jung – 그녀와의 이별 (Breakup With Her)
 1998.08.16 – Kim Hyun-jung – 그녀와의 이별 (Breakup With Her)
 1998.08.23 – Sechs Kies – Road Fighter
 1998.08.30 – Sechs Kies – Road Fighter

Вересень
 1998.09.06 – Fin.K.L – 내 남자친구에게 (To My Boyfriend)
 1998.09.13 – Fin.K.L – 내 남자친구에게 (To My Boyfriend)
 1998.09.20 – Ом Чон Хва – 포이즌 (Poison)
 1998.09.27 – Sechs Kies – 무모한 사랑 (Reckless Love)

Жовтень
 1998.10.04 – Ом Чон Хва – 포이즌 (Poison)
 1998.10.11 – Sechs Kies – 무모한 사랑 (Reckless Love)
 1998.10.18 – H.O.T. – 열맞춰 (Line Up)
 1998.10.25 – Шоу не транслювалось

Листопад
 1998.11.01 – Шоу не транслювалось
 1998.11.08 – H.O.T. – 열맞춰 (Line Up)
 1998.11.15 – Fin.K.L – 루비 (Ruby)
 1998.11.22 – Turbo – 애인이 생겼어요 (I Got a Girlfriend)
 1998.11.29 – H.O.T. – 빛 (Hope)

Грудень
 1998.12.06 – H.O.T. – 빛 (Hope)
 1998.12.13 – H.O.T. – 빛 (Hope)
 1998.12.20 – Sechs Kies – 커플 (Couple)
 1998.12.27 – Шоу не транслювалось

1999 

Січень 
 1999.01.03 – Sechs Kies – 커플 (Couple)
 1999.01.10 – S.E.S. – Dreams Come True
 1999.01.17 – Turbo – X
 1999.01.24 – 1TYM – 1TYM
 1999.01.31 – S.E.S. – 너를 사랑해 (I Love You)

Лютий
 1999.02.07 – 1TYM – 1TYM
 1999.02.14 – 1TYM – 1TYM
 1999.02.21 – Шоу не транслювалось
 1999.02.28 – S.E.S. – 너를 사랑해 (I Love You)

Березень
 1999.03.07 – S.E.S. – 너를 사랑해 (I Love You)
 1999.03.14 – Cool – Misery
 1999.03.21 – Roo'ra – 기도 (Good)
 1999.03.28 – Roo'ra – 기도 (Good)

Квітень
 1999.04.04 – Roo'ra – 기도 (Good)
 1999.04.11 – Kim Hyun-jung – 되돌아온 이별 (Separation Can Come Back)
 1999.04.18 – Kim Hyun-jung – 되돌아온 이별 (Separation Can Come Back)
 1999.04.25 – Kim Min-jong – 비원 (One's Earnest Prayer)

Травень
 1999.05.02 – Im Chang-jung – Love Affair
 1999.05.09 – Yoo Seung-jun – 열정 (Passion)
 1999.05.16 – Yoo Seung-jun – 열정 (Passion)
 1999.05.23 – Шоу не транслювалось
 1999.05.30 – Yoo Seung-jun – 열정 (Passion)

Червень
 1999.06.06 – Шоу не транслювалось
 1999.06.13 – Fin.K.L – 영원한 사랑 (Forever Love)
 1999.06.20 – Fin.K.L – 영원한 사랑 (Forever Love)
 1999.06.27 – Fin.K.L – 영원한 사랑 (Forever Love)

Липень
 1999.07.04 – Shinhwa – T.O.P
 1999.07.11 – Yoo Seung-jun – 슬픈 침묵 (Sad Silence)
 1999.07.18 – Shinhwa – T.O.P
 1999.07.25 – Uhm Jung-hwa – 몰라 (I Don't Know)

Серпень
 1999.08.01 – Fin.K.L –자존심 (Pride)
 1999.08.08 – Country Kko Kko – 일심 (One Heart)
 1999.08.15 – Shinhwa – Yo!
 1999.08.22 – Shinhwa – Yo!
 1999.08.29 – Baby V.O.X. – Get Up

Вересень
 1999.09.05 – Park Ji-yoon – 가버려 (Go Away)
 1999.09.12 – Sechs Kies – Com' Back
 1999.09.19 – Sechs Kies – Com' Back
 1999.09.26 – Sechs Kies – Com' Back

Жовтень
 1999.10.03 – H.O.T. – 아이야 (I Yah)
 1999.10.10 – H.O.T. – 아이야 (I Yah)
 1999.10.17 – Шоу не транслювалось
 1999.10.24 – H.O.T. – 아이야 (I Yah)
 1999.10.31 – Baby V.O.X. – Killer

Листопад
 1999.11.07 – Sechs Kies – 예감 (Premonition)
 1999.11.14 – Jo Sung-mo – For Your Soul
 1999.11.21 – Sechs Kies – 예감 (Premonition)
 1999.11.28 – Lee Jung-hyun – 와 (Wa)

Грудень
 1999.12.05 – Lee Jung-hyun – 와 (Wa)
 1999.12.12 – Fin.K.L – To My Prince
 1999.12.19 – Yoo Seung-jun – 비전 (Vision)
 1999.12.26 – Yoo Seung-jun – 비전 (Vision)

2000 

Січень
 2000.01.02 –  – 비전 (Vision)
 2000.01.09 – g.o.d – 사랑해 그리고 기억해 (Love and Memory)
 2000.01.16 – Lee Jung-hyun – 바꿔 (Change)
 2000.01.23 – S.E.S. – Twilight Zone
 2000.01.30 – SKY – 영원 (Forever)

Лютий
 2000.02.06 – Шоу не транслювалось
 2000.02.13 –  – 연가 (Love Song)
 2000.02.20 – Yoo Seung-jun – 연가 (Love Song)
 2000.02.27 – Jo Sung-mo – 가시나무 (Thorn Tree)

Березень
 2000.03.05 – g.o.d – 애수 (Sorrow)
 2000.03.12 – g.o.d – 애수 (Sorrow)
 2000.03.19 – g.o.d – 애수 (Sorrow)
 2000.03.26 –  – 나의 연인 (My Lover)

Квітень
 2000.04.02 –  – 나의 연인 (My Lover)
 2000.04.09 – g.o.d  – Friday Night
 2000.04.16 – g.o.d  – Friday Night
 2000.04.23 – g.o.d  – Friday Night
 2000.04.30 – Chakra – 한 (Hate)

Травень
 2000.05.07 –  – 왜 (Why)
 2000.05.14 –  – 왜 (Why)
 2000.05.21 –  – 왜 (Why)
 2000.05.28 – Шоу не транслювалось

Червень
 2000.06.04 – 1TYM – One Love
 2000.06.11 – Baek Ji-young – Dash
 2000.06.18 – Baek Ji-young – Dash
 2000.06.25 – J – 어제처럼 (Like Yesterday)

Липень
 2000.07.02 – Kim Hyun-jung – 멍 (Bruise)
 2000.07.09 – Shinhwa – Only One
 2000.07.16 – Shinhwa – Only One
 2000.07.23 – Country Kko Kko – 오! 가니 (Oh! Do You Leave Me?)
 2000.07.30 – Country Kko Kko – 오! 가니 (Oh! Do You Leave Me?)

Серпень
 2000.08.06 – Lee Jung-hyun – 너 (You)
 2000.08.13 – Lee Jung-hyun – 너 (You)
 2000.08.20 – Baek Ji-young – Sad Salsa
 2000.08.27 – Shinhwa – All Your Dreams

Вересень
 2000.09.03 – Hong Kyung-min – 흔들린 우정 (Broken Friendship)
 2000.09.10 – Hong Kyung-min – 흔들린 우정 (Broken Friendship)
 2000.09.17 – Шоу не транслювалось
 2000.09.24 – Jo Sung-mo – 아시나요 (Do You Know)

Жовтень
 2000.10.01 – Шоу не транслювалось
 2000.10.08 – Jo Sung-mo – 아시나요 (Do You Know)
 2000.10.15 – Jo Sung-mo – 아시나요 (Do You Know)
 2000.10.22 – H.O.T. – Outside Castle
 2000.10.29 – H.O.T. – Outside Castle

Листопад
 2000.11.05 – H.O.T. – Outside Castle
 2000.11.12 – Fin.K.L – Now
 2000.11.19 – Fin.K.L – Now
 2000.11.26 – Fin.K.L – Now

Грудень
 2000.12.03 – g.o.d – 거짓말 (Lies)
 2000.12.10 – g.o.d. – 거짓말 (Lies)
 2000.12.17 – g.o.d. – 거짓말 (Lies)
 2000.12.24 – Yoo Seung-jun – 찾길 바래 (I'll Be Back)
 2000.12.31 – Шоу не транслювалось

2001 

Січень 
 2001.01.07 – Yoo Seung-jun – 찾길 바래 (I'll Be Back)
 2001.01.14 – Yoo Seung-jun – 찾길 바래 (I'll Be Back)
 2001.01.21 – Im Chang-jung – 날 닮은 너 (You're Like Me)
 2001.01.28 – Im Chang-jung – 날 닮은 너 (You're Like Me)

Лютий
 2001.02.04 – g.o.d – 니가 필요해 (I Need You)
 2001.02.11 – g.o.d – 니가 필요해 (I Need You)
 2001.02.18 – S.E.S. – 감싸 안으며 (Show Me Your Love)
 2001.02.25 – S.E.S. – 감싸 안으며 (Show Me Your Love)

Березень
 2001.03.04 – Position – I Love You
 2001.03.11 – Position – I Love You
 2001.03.18 – Position – I Love You
 2001.03.25 – Lee Ji-hoon – 인형 (Doll)

Квітень
 2001.04.01 – Cha Tae-hyun – I Love You
 2001.04.08 – Jinusean – A-Yo
 2001.04.15 – S♯arp – Sweety
 2001.04.22 – S♯arp –  Sweety
 2001.04.29 – Chakra – 끝 (End)

Травень
 2001.05.06 – PSY – 새 (Bird)
 2001.05.13 – Fin.K.L – 당신은 모르실거야 (You'll Never Know)
 2001.05.20 – Програма не виходила
 2001.05.27 – Fin.K.L – 당신은 모르실거야 (You'll Never Know)

Червень
 2001.06.03 – Drunken Tiger – Good Life
 2001.06.10 – Drunken Tiger – Good Life
 2001.06.17 – Click-B – 백전무패 (Undefeatable)
 2001.06.24 – PSY – 끝 (End)

Липень
 2001.07.01 – S♯arp – 백일기도 (100 Days Prayer)
 2001.07.08 – Kim Gun-mo – 짱가
 2001.07.15 – Kim Gun-mo – 짱가
 2001.07.22 – Kim Gun-mo – 짱가
 2001.07.29 – MC the Max – 사랑하니까 (Because Of Love)

Серпень
 2001.08.05 – Park Jin-young –  난 여자가 있는데 (I Have A Woman)
 2001.08.12 – Cool – Jumpo Mambo
 2001.08.19 – Cool – Jumpo Mambo
 2001.08.26 – UN – 파도 (Ocean Wave)

Вересень
 2001.09.02 – S.E.S. – 꿈을 모아서 (Just In Love)
 2001.09.09 – Shinhwa – Hey, Come On
 2001.09.16 – Shinhwa – Hey, Come On
 2001.09.23 – Im Chang-jung – 기다리는 이유 (Reason to Wait)
 2001.09.30 – Im Chang-jung – 기다리는 이유 (Reason to Wait)

Жовтень
 2001.10.07 – Yoo Seung-jun – Wow
 2001.10.14 – Yoo Seung-jun – Wow
 2001.10.21 – Yoo Seung-jun – Wow
 2001.10.28 – Wax – 화장을 고치고 (Redoing My Makeup)

Листопад
 2001.11.04 – Lee Ki-chan – 또 한번 사랑은 가고 (Love Has Left Again)
 2001.11.11 – Lee Ki-chan – 또 한번 사랑은 가고 (Love Has Left Again)
 2001.11.18 – UN – 선물 (Gift)
 2001.11.25 – Kim Min-jong – You're My Life

Грудень
 2001.12.02 – Чан На Ра – 고백 (Confession)
 2001.12.09 – g.o.d – 길 (Road)
 2001.12.16 – g.o.d – 길 (Road)
 2001.12.23 – g.o.d – 길 (Road)
 2001.12.30 – Шоу не транслювалось

2002 

Січень
 2002.01.06 – T (Yoon Mi-rae) – 시간이 흐른 뒤 (As Time Goes By)
 2002.01.13 – S#arp – 내입술... 따뜻한 커피처럼 (My Lips... Warm Like Coffee)
 2002.01.20 – Jang Na-ra – 4월 이야기 (April Story)
 2002.01.27 – g.o.d – 니가 있어야 할 곳 (Place Where You Need To Be)

Лютий
 2002.02.03 – g.o.d – 니가 있어야 할 곳 (Place Where You Need To Be)
 2002.02.10 – g.o.d – 니가 있어야 할 곳 (Place Where You Need To Be)
 2002.02.17 – jtL – A Better Day
 2002.02.24 – jtL – A Better Day

Березень
 2002.03.03 – jtL – A Better Day
 2002.03.10 – S.E.S. – U
 2002.03.17 – S.E.S. – U
 2002.03.24 – S.E.S. – U
 2002.03.31 – Fin.K.L – 영원 (Forever)

Квітень
 2002.04.07 – Fin.K.L – 영원 (Forever)
 2002.04.14 – Fin.K.L – 영원 (Forever)
 2002.04.21 – Shinhwa – Perfect Man
 2002.04.28 – Shinhwa – Perfect Man

Травень
 2002.05.05 – Shinhwa – Perfect Man
 2002.05.12 – БоА – No. 1
 2002.05.19 – БоА – No. 1
 2002.05.26 – БоА – No. 1

Червень
 2002.06.02 – Country Kko Kko – Conga
 2002.06.09 – Baby V.O.X. – 우연 (By Chance)
 2002.06.16 – Baby V.O.X. – 우연 (By Chance)
 2002.06.23 – Im Chang-jung – 슬픈 혼잣말 (Sad Monologue)
 2002.06.30 – Im Chang-jung – 슬픈 혼잣말 (Sad Monologue)

Липень
 2002.07.07 – Im Chang-jung – 슬픈 혼잣말 (Sad Monologue)
 2002.07.14 – Fly to the Sky – Sea Of Love
 2002.07.21 – Fly to the Sky – Sea Of Love
 2002.07.28 – Wheesung – 안되나요 (Can't You, Please)

Серпень
 2002.08.04 – Wheesung – 안되나요 (Can't You, Please)
 2002.08.11 – Cool – 진실 (Truth)
 2002.08.18 – Cool – 진실 (Truth)
 2002.08.25 – Sung Si-kyung – 우린 제법 잘 어울려요 (We're A Well-Assorted Couple)

Вересень 2002.09.01 – Moon Hee-joon – 아낌없이 주는 나무 (Generous...) 2002.09.08 – Wax – 부탁해요 (A Request From You) 2002.09.15 – Wax – 부탁해요 (A Request From You) 2002.09.22 – Шоу не транслювалось
 2002.09.29 – Kim Hyun-jung – 단칼 (Show Revolution)Жовтень 2002.10.06 – Rain – 안녕이란 말 대신 (Instead of Saying Goodbye) 2002.10.13 – Kangta – 사랑은 기억보다 (Memories) 2002.10.20 – Lee Soo-young – 라라라 (La La La)>
 2002.10.27 – Шоу не транслювалосьЛистопад 2002.11.03 – Jang Na-ra – Sweet Dream 2002.11.10 – БоА – Valenti 2002.11.17 – Park Hyo-shin – 좋은 사람 (Good Person) 2002.11.24 – Park Hyo-shin – 좋은 사람 (Good Person)Грудень 2002.12.01 – PSY – 챔피언 (Champion) 2002.12.08 – YG Family – 멋쟁이 신사 (Turn It Up) 2002.12.15 – UN – Miracle 2002.12.22 – UN – Miracle 2002.12.29 – Шоу не транслювалось

 2003 Січень 2003.01.05 –  – 감기 (A Cold) 2003.01.12 – Boohwal – Never Ending Story 2003.01.19 – Boohwal – Never Ending Story 2003.01.26 – Чан На Ра – Snow Man Переможці Mutizen Song 
 2003 Лютий 2003.02.02 — Шоу не транслювалось
 2003.02.09 — Shinhwa — 너의 결혼식 (Your Wedding) 2003.02.16 — Shinhwa — 너의 결혼식 (Your Wedding) 2003.02.23 — Шоу не транслювалосьБерезень 2003.03.02 — g.o.d — 0 % 2003.03.09 — Lee Soo-young — Good-bye 2003.03.16 — Click-B — Cowboy 2003.03.23 — NRG — Hit song 2003.03.30 — Park Ji-yoon — DJКвітень 2003.04.06 — Kim Gun-mo — My son 2003.04.13 — NRG — Hit song 2003.04.20 — Jo Sung-mo — 피아노 (Piano) 2003.04.27 — Ahn Jae-wook — 친구 (Friend)Травень 2003.05.04 — SE7EN — 와줘 (Come Back to Me) 2003.05.11 — SE7EN — 와줘 (Come Back to Me) 2003.05.18 — Шоу не транслювалось
 2003.05.25 — Шоу не транслювалосьЧервень 2003.06.01 — Baby V.O.X. — 나 어떡해 (What Should I Do) 2003.06.08 — Cha Tae-hyun — Again to me 2003.06.15 — Cha Tae-hyun — Again to me 2003.06.22 — BoA — 아틀란티스 소녀 (Atlantis Princess) 2003.06.29 — Koyote — 비상 (Emergency)Липень 2003.07.06 — BoA — 아틀란티스 소녀 (Atlantis Princess) 2003.07.13 — BoA — 아틀란티스 소녀 (Atlantis Princess) 2003.07.20 — Im Chang-jung — 소주한잔 (A Glass of Soju) 2003.07.27 — Шоу не транслювалосьСерпень 2003.08.03 — Cool — 결혼을 할거라면 (If You Will Get Married) 2003.08.10 — Cool — 결혼을 할거라면 (If You Will Get Married) 2003.08.17 — Cool — 결혼을 할거라면 (If You Will Get Married) 2003.08.24 — Fly to the Sky — Missing you 2003.08.31 — Fly to the Sky — Missing youВересень 2003.09.07 — Lee Hyori — 10 Minutes 2003.09.14 — Lee Hyori — 10 Minutes 2003.09.21 — Lee Hyori — 10 Minutes 2003.09.28 — jtL — Without your loveЖовтень 2003.10.05 — Wheesung — With me 2003.10.12 — Wheesung — With me 2003.10.19 — S — I Swear 2003.10.26 — S — I SwearЛистопад 2003.11.02 — S — I Swear 2003.11.09 — Rain — 태양을 피하는 방법 (Ways to Avoid the Sun) 2003.11.16 — Шоу не транслювалось
 2003.11.23 — Rain — 태양을 피하는 방법 (Ways to Avoid the Sun) 2003.11.30 — Rain — 태양을 피하는 방법 (Ways to Avoid the Sun)Грудень 2003.12.07 — Wheesung — 다시 만난 날 (The Day We Meet Again) 2003.12.14 — Lexy — 애송이 (Greenhorn) 2003.12.21 — Lexy — 애송이 (Greenhorn) 2003.12.28 — Sung Si-kyung — 차마 (Endure) 2004 Січень2004.01.04 – Чан На Ра – 기도 (Pray)2004.01.11 – Jang Na-ra – 기도 (Pray)2004.01.18 – M.C. the MAX – 사랑의시 (Love's Poem)2004.01.25 – M.C. the MAX – 사랑의시 (Love's Poem)Лютий2004.02.01 – 1TYM – HOT 뜨거 (HOT)2004.02.08 – 1TYM – HOT 뜨거 (HOT)2004.02.15 – M.C. the MAX – 사랑의시 (Love's Poem)2004.02.22 – 1TYM – HOT 뜨거 (HOT)2004.02.29 – Tei – 사랑은 향기를 남기고 (Love Leaves A Scent)Березень2004.03.07 – Tei – 사랑은 향기를 남기고 (Love Leaves A Scent)2004.03.14 – Tei – 사랑은 향기를 남기고 (Love Leaves A Scent)2004.03.21 – M.C. the MAX – 그대는 눈물겹다 (When the Tears Lay)2004.03.28 – TVXQ – HugКвітень2004.04.04 – TVXQ – Hug2004.04.11 – TVXQ – Hug2004.04.18 – Koyote – 디스코왕 (Disco King)2004.04.25 – Шоу не транслювалосьТравень2004.05.02 – Koyote – 디스코왕 (Disco King)2004.05.09 – Cho PD – 친구여 (My Friend)2004.05.16 – Koyote – 디스코왕 (Disco King)2004.05.23 – Cho PD – 친구여 (My Friend)2004.05.30 – MC Mong – 180도 (180 Degrees)Червень2004.06.06 – Шоу не транслювалось
2004.06.13 – Шоу не транслювалось
2004.06.20 – MC Mong – 180도 (180 Degrees)2004.06.27 – Koyote – 불꽃 (Fireworks)Липень2004.07.04 – BoA – My Name2004.07.11 – BoA – My Name2004.07.18 – BoA – My Name2004.07.25 – Tim – 고마웠다고... (I Said Thanks...)Серпень2004.08.01 – Lyn – 사랑했잖아 (Used To Love)2004.08.08 – SE7EN – 열정 (Passion)2004.08.15 – SE7EN – 열정 (Passion)2004.08.22 – Lee Seung-gi – 내여자라니까 (Because You're My Girl)2004.08.29 – SE7EN – 열정 (Passion)Вересень2004.09.05 – TVXQ – The Way U Are2004.09.12 – BoA – Spark2004.09.19 – BoA – Spark2004.09.26 –  – 한남자 (One Man)Жовтень2004.10.03 – Kim Jong-kook – 한남자 (One Man)2004.10.10 – Shinhwa – Brand New2004.10.17 – Shinhwa – Brand New2004.10.24 – Шоу не транслювалось
2004.10.31 – Gummy – 기억상실 (Loss of Memory)Листопад2004.11.07 – Rain – It's Raining2004.11.14 – Шоу не транслювалось
2004.11.21 – Rain – It's Raining2004.11.28 – Rain – It's RainingГрудень2004.12.05 – TVXQ – 믿어요 (I Believe)2004.12.12 – Shinhwa – 열병 (Crazy)2004.12.19 – Shinhwa – 열병 (Crazy)2004.12.26 – Rain – I Do 2005 Січень2005.01.02 – TVXQ – Tri-Angle2005.01.09 – g.o.d – 보통날 (An Ordinary Day)2005.01.16 – g.o.d – 보통날 (An Ordinary Day)2005.01.23 – M.C. the MAX – 행복하지 말아요 (Don't Say You're Happy)2005.01.30 – g.o.d – 반대가 끌리는 이유 (The Reason Why Opposites Attract)Лютий2005.02.06 – g.o.d – 반대가 끌리는 이유 (The Reason Why Opposites Attract)2005.02.13 – g.o.d – 반대가 끌리는 이유 (The Reason Why Opposites Attract)2005.02.20 – Tei – 사랑은 하나다 (Love Is... only one)2005.02.27 – Tei – 사랑은 하나다 (Love Is... only one)Березень2005.03.06 – Tei – 사랑은 하나다 (Love Is... only one)2005.03.13 – M.C. the MAX – 이별이라는 이름 (A Name Called Leave)2005.03.20 – Jo Sung-mo – Mr.Flower2005.03.27 – Buzz – 겁쟁이 (Coward)Квітень2005.04.03 – Jo Sung-mo – Mr.Flower2005.04.10 – Jo Sung-mo – Mr.Flower2005.04.17 – Buzz – 겁쟁이 (Coward)
2005.04.24 – Buzz – 겁쟁이 (Coward)Травень2005.05.01 – Jewelry – Superstar2005.05.08 – Jewelry – Superstar2005.05.15 – SG Wannabe – 죄와벌 (Sin & Punishment)2005.05.22 – SG Wannabe – 죄와벌 (Sin & Punishment)2005.05.29 – Sung Si-kyung – 잘지내나요 (Take Care)Червень2005.06.05 –  – 같은생각 (Same Thought)2005.06.12 – Shin Hye-sung – 같은생각 (Same Thought)2005.06.19 – MC Mong – 천하무적 (Invincible)2005.06.26 – Yoon Do-hyun – 사랑했나봐 (I Think I Loved You)Липень2005.07.03 – MC Mong –천하무적 (Invincible)2005.07.10 – Шоу не транслювалось
2005.07.17 – BoA – Girls On Top2005.07.24 – BoA – Girls On Top2005.07.31 – BoA – Girls On TopСерпень2005.08.07 – Kim Jong-kook – 제자리걸음 (Walking in the Same Place)2005.08.14 – Kim Jong-kook – 제자리걸음 (Walking in the Same Place)2005.08.21 – Kim Jong-kook – 제자리걸음 (Walking in the Same Place)2005.08.28 – MC Mong – I Love U Oh Thank UВересень2005.09.04 – MC Mong – I Love U Oh Thank U2005.09.11 – Kim Jong-kook – 사랑스러워 (Lovely)2005.09.18 – Шоу не транслювалось
2005.09.25 – Kim Jong-kook – 사랑스러워 (Lovely)Жовтень2005.10.02 – Kim Jong-kook – 사랑스러워 (Lovely)2005.10.09 – TVXQ – Rising Sun2005.10.16 – TVXQ – Rising Sun2005.10.23 – TVXQ – Rising Sun2005.10.30 – Wheesung – Good bye luvЛистопад2005.11.06 – Wheesung – Good bye luv2005.11.13 – Шоу не транслювалось
2005.11.20 – Lee Min-woo – Girl Friend2005.11.27 – Epik High – FlyГрудень2005.12.04 – g.o.d – 2♡2005.12.11 – Wheesung – 일년이면 (A Year Gone)2005.12.18 – LeeSsang – 내가 웃는게 아니야 (I'm Not Really Laughing)2005.12.25 – LeeSsang – 내가 웃는게 아니야 (I'm Not Really Laughing) 2006 Січень2006.01.01 – Шоу не транслювалось
2006.01.08 – Tei – 그리움을 외치다 (Screaming I miss you)2006.01.15 – M.C. the MAX – 사랑은 아프려고 하는거죠 (Love is Supposed to Hurt)2006.01.22 – M.C. the MAX – 사랑은 아프려고 하는거죠 (Love is Supposed to Hurt)2006.01.29 – Шоу не транслювалосьЛютий2006.02.05 – Fly to the Sky – 남자답게 (Like a Man)2006.02.12 – Fly to the Sky – 남자답게 (Like a Man)2006.02.19 – Fly to the Sky – 남자답게 (Like a Man)2006.02.26 – Lee Soo-young – GraceБерезень2006.03.05 – Lee Soo-young – Grace2006.03.12 – Lee Hyori – Get Ya2006.03.19 – Lee Hyori – Get Ya2006.03.26 – Шоу не транслювалосьКвітень2006.04.02 – Лі Син Ґі – 하기 힘든말 (Words are Hard to Say)2006.04.09 – Fly to the Sky – 피(避) (Evasion)2006.04.16 – SE7EN – 난 알아요 (I Know)2006.04.23 – SeeYa – 여인의 향기 (A Woman's Scent)2006.04.30 – SG Wannabe – 내사람 (Partner for Life)Травень2006.05.07 – SG Wannabe – 내사람 (Partner for Life)2006.05.14 – SG Wannabe – 내사람 (Partner for Life)2006.05.21 – Tony An – 유추프라카치아 (Yutzpracachia)2006.05.28 – Шоу не транслювалосьЧервень2006.06.04 – Baek Ji-young – 사랑안해 (Don't Love)2006.06.11 – Shinhwa – Once in a Life Time2006.06.18 – Shinhwa – Once in a Life Time2006.06.25 – Super Junior – UЛипень2006.07.02 – Buzz – 남자를 몰라 (Confusion About Men)2006.07.09 – Super Junior – U2006.07.16 – Super Junior – U2006.07.23 – SG Wannabe – 사랑했어요 (I Loved You)2006.07.30 – SG Wannabe – 사랑했어요 (I Loved You)Серпень2006.08.06 – SG Wannabe – 사랑했어요 (I Loved You)2006.08.13 – PSY– 연예인 (Entertainer)2006.08.20 – Super Junior – Dancing Out2006.08.27 – Turtles – 비행기 (Airplane)Вересень2006.09.03 – Turtles – 비행기 (Airplane)2006.09.10 – Psy – 연예인 (Entertainer)2006.09.17 – Psy – 연예인 (Entertainer)2006.09.24 – Zhang Liyin (feat. Xiah Junsu) – TimelessЖовтень2006.10.01 – Лі Син Ґі – 제발 (Please)2006.10.08 – Шоу не транслювалось
2006.10.15 – TVXQ – "O"–正.反.合. ("O" – Jung.Ban.Hap.)2006.10.22 – Шоу не транслювалось
2006.10.29 – TVXQ – "O"–正.反.合. ("O" – Jung.Ban.Hap.)Листопад2006.11.05 – TVXQ – "O"–正.反.合. ("O" – Jung.Ban.Hap.)2006.11.12 – Шоу не транслювалось
2006.11.19 – MC Mong – 아이스크림 (Ice Cream)2006.11.26 – Eru – 까만안경 (Black Glasses)Грудень2006.12.03 – Sung Si-kyung – 거리에서 (On The Street)2006.12.10 – SE7EN – 라라라 (La La La)2006.12.17 – Jun Jin – 사랑이 오지 않아요 (Love Doesn't Come)2006.12.24 – Jang Woo-hyuk – 폭풍속으로 (One Way)2006.12.31 – Шоу не транслювалось

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 Inkigayo Chart 
After abolishing Take 7 in July 2012, a new chart system was implemented on March 17, 2013. The revived chart features fifty songs for viewers to vote on (like the previous Take 7 chart) through SBS mobile app Soty, combined with Digital Song Chart and Offline Album Chart in collaboration with the Music Industry Association of Korea's Gaon Chart to create the Inkigayo Chart.

The chart is tracked from Monday to Monday of the following week.

Every songs that not wins 3 times yet (i.e.: Triple crown) is eligible from this chart, regardless of when songs release. However, OST, songs released through audition program and deemed unsuitable (at SBS's discretion) is not eligible.

Based source and explanations for each criteria

 Broadcast: Number of times that a songs played on SBS
 Digital sales: Number of streaming and download based on Korean chart. Currently is Melon, Genie, FLO. Former based source included Bugs.
 Live-vote: Voting during the show. Currently via Starpass, previously via text message. Always for 1st place nominees only.
 Physical album: Number of copies based on Gaon album chart
 Video views or SNS: YouTube views, counted from official MV only.
 Pre-voting''': Voting and netizen choices happens before show start. Currently via Melon. Previously via Inkigayo website. This is held from Monday to Saturday

 Пісні, що посіли Перше Місце 
 2013 

 2014 

 2015 – донині 

 Подібні програми 

 KBS Music Bank MBC Show! Music Core Mnet M Countdown Arirang TV Pops in Seoul Arirang TV Simply K-Pop (раніше називалися The M-Wave і Wave K)
 JTBC Music on Top MBC Music Show Champion SBS MTV The Show''

Нотатки

Примітки

Посилання 

 Офіційний веб-сайт Inkigayo (in Korean)
  (in Korean)

Програми телеканалу SBS
K-pop
Музичні шоу Південної Кореї
Телевізійні програми Південної Кореї